Itillilik bezeichnet:
 Itillilik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Itillilik (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland